Владимир Сергеевич Баршев (1854—1906) — депутат Государственной думы I созыва от Московской губернии.

Биография 
Родился в 1854 году в семье правоведа С. И. Баршева, ректора Московского университета в 1863—1870 годах.

Окончил юридический факультет Московского университета, после чего начал службу по судебному ведомству: в 1878 году — товарищ прокурора Пензенского окружного суда; в 1891 году оставил службу будучи товарищем прокурора московского окружного суда. Был гласным губернского земского собрания. Старшина Московского биржевого комитета. В 1904—1906 годах — член совета Московского купеческого банка. C 1905 года депутат дворянства Серпуховского уезда. В 1905 году был избран гласным Московской городской думы.
 В 1904—1906 годах член Совета Московского купеческого банка.
 Председатель и член нескольких благотворительных обществ.
 Почётный мировой судья.
 Директор правления  и директор фабрики Товарищества мануфактур Н. Н. Коншина в Серпухове.

Принадлежавшая Баршеву недвижимость оценивалась в 114 тысяч рублей. Один из учредителей Торгово-промышленной партии (ТПП). .

Был избран 26 марта 1906 года в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Московского губернского избирательного собрания. Единственный прошедший в Думу от ТПП. Вошёл в группу партии Мирного обновления. Участвовал в прениях  по докладу Аграрной комиссии и о правительственном сообщении по аграрному вопросу.

Умер  года. Похоронен вместе с женой на кладбище Донского монастыря.

После смерти Баршева Н. Н. Коншин был обеспокоен управлением фабрик, так как в Правлении оставался только его сын Сергей (1863—1911) и он сам. В марте 1907 года он призвал вновь вернуться на фабрики ещё одного сына Александра (1867—?), в мае того же года пригласил другого близкого родственника, тестя своего сына Сергея, А. Ф. Второва, который вместо себя направил сына, Н. А. Второва.

Семья 
Жена, Капитолина Николаевна (1856—1912) — дочь от первого брака Н. Н. Коншина (1831—1918) с Александрой Яковлевной Каратаевой (19.02.1835—18.10.1856). Капитолина Николаевна до этого была замужем за Митрофаном Ивановичем Ушаковым, у них родились две дочери: Александра, в 1-ом замужестве Кожевникова, во 2-м замужестве Лемкуль, в 3-м Кондратьева, и Елизавета, в замужестве Аристархова. Второй её брак — с В. С. Баршевым — был бездетным.

Примечания

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917 / Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. — Москва: РОССПЭН, 2008. — С. 38.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. — , 1906. — С. 189.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы.  — : Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — С. 97.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. — C. 43.
 Политические партии России. Конец XIX первая треть XX века: Энциклопедия. — , 1996
  

Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Гласные Московской городской думы
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Юристы Российской империи
Похороненные в некрополе Донского монастыря